Тетрик ():

 Тетрик I — император Галльской империи
 Тетрик II — сын и соправитель императора так называемой «Галльской империи» Тетрика I
 Тетрик — просторечное название тетриса, а также игровой консоли «Brick Game», где обязательно была такая игра